«Writing on the Wall» — песня американских рэперов French Montana, Post Malone, Карди Би и ямайского продюсера и певца Rvssian, которая была выпущена как лид-сингл с третьего студийного альбома альбома первого — Montana.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Песни 2019 года
Песни Карди Би
Песни Post Malone
Синглы Epic Records
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Карди Би